Flooding (psychologie), een psychologische therapie
Flooding (informatica)